Inside Out (álbum de Fates Warning)
Inside Out (canção de Britney Spears)
Inside Out (canção de Bryan Adams)
Inside Out (filme de 2011), com Triple X e Parker Posey
Inside Out (filme de 2015), animação da Disney
Inside Out: A Personal History of Pink Floyd, livro de Nick Mason 

Ou ainda
InsideOut Music, gravadora alemã
"Inside Outside", single do grupo The Cover Girls

Desambiguação